Салоникский вилайет (, Vilâyet-i Selânik) — балканская провинция Османской империи с 1867 по 1912 год с центром в городе Салоники, крупнейшем в Румелии.

Вилайет занимал Центральную и Южную части Македонии (современная греческая Македония и болгарский Пиринский край). После Первой и Второй Балканских войн территория была разделена между Королевством Греция и Болгарским царством.

В 1911 году вилайет населяло 1 347 915 человек.

Официальным органом печати была газета «Селаник».

Примечания 

Османская Болгария
Османская Греция
Вилайеты Османской империи